ГУЛАГ:

 ГУЛАГ — Главное управление лагерей и мест заключения в составе НКВД, МВД, Министерства юстиции Союза ССР, осуществлявшее руководство местами заключения. Название ГУЛаг — является ошибочным. Поскольку ГУЛаг (Главное управление лагерей) — аббревиатура.
 «ГУЛАГ» — кинофильм 1985 года, снятый Роджером Янгом.

См. также 
 «Архипелаг ГУЛАГ» — художественно-историческое произведение Александра Солженицына о репрессиях в СССР.
 ГУЛАГ. Паутина Большого террора («ГУЛАГ», ) — документальное исследование журналистки и писательницы Энн Эпплбаум, посвящённое политическим репрессиям в СССР в XX веке.
 Gulagu.net
 Gulag Orkestar
 Gulag Tunes